La Prvi razred 1939./40. (in lingua italiana prima classe 1939-40), in cirillico Први разред 1939./40., fu la ventunesima edizione della massima divisione delle varie sottofederazioni (podsaveze) in cui era diviso il sistema calcistico del Regno di Jugoslavia.

Questa fu la sesta edizione della Prvi razred come seconda divisione: le vincitrici delle varie sottofederazioni non si sarebbero sfidate per il titolo, bensì per la promozione al Državno prvenstvo (campionato nazionale) della stagione successiva.

Sottofederazioni

Lubiana

 Le prime due classificate dei e gironi (Lubiana, Celje e Maribor), più le terze classificate di Lubiana e Maribor, accedono alla fase finale.

Gruppo Lubiana

Gruppo Celje

Gruppo Maribor

Fase finale

Sussak
 La neonata Federcalcio croata ha deciso di costituire una nuova sottofederazione per i club dell'Adriatico settentrionale. La sottofederazione è stata fondata il 4 febbraio 1940 a Sussak. In precedenza, questo territorio era noto come I Župa (Sušak) della sottofederazione calcistica di Zagabria.Le vincitrici dei due gruppi ( e Hreljin) si sfidano in finale ed a prevalere sono i primi.

Gruppo A

Gruppo B
Disputato con la formula di coppa. A vincere è lo ŠK Hreljin (oggi noto come ). Le altre partecipanti:
 ŠK Zamet
 HRŠK 
 ŠK Kostrena
 Senjski ŠK (oggi noto come )
 NGŠK 
 ŠK 
 ŠK Delnice
 Promorje Krasica

Zagabria

Osijek

Subotica

Gruppo Subotica

Gruppo Provincia
 Bezdansko SU, ASK Apatin, Kula	e SSU Sombor sono stati squalificati durante il torneo.

Finale

Novi Sad

Petrovgrad
 Il Dušan Silni si è ritirato dopo la prima giornata.

Belgrado

 Il BUSK scioglie la sezione calcio nell'autunno 1939 per disaccordi con la federazione belgradese.

Banja Luka
 L'Olimp si fonde con il Balkan nell'ottobre 1939, mentre Sava e Slaven vengono sospesi per qualche motivo.

Sarajevo

Spalato

I gruppo

Fase finale
 Dato che la doppia finale è finita in parità, vengono disputate ancora due partite.

Cettigne
 In questa edizione le squadre vengono divise in tre gruppi (ognuno con le proprie classi): il primo include la banovina della Zeta e Cettigne, il secondo il litorale ed il terzo la Erzegovina orientale.

Primo gruppo

Secondo gruppo

Terzo gruppo

Fase finale
Vince l'.

Kragujevac

Niš
 L'Omladinac ha rinunciato a partecipare, tutte le sue partite sono registrate come sconfitte a tavolino.

Skopje

Spareggi

Slovenia
 Sette delle 8 partecipanti dei quarti di finale (l'escluso è il ) passano alla Slovenka liga 1940-41, insieme al  (10º nella Hrvatsko-slovenska liga 1939-40).

Croazia
 I vincitori delle sottofederazioni di Zagabria, Sussak, Osijek e Spalato e lo  (8º nella Hrvatsko-slovenska liga 1939-40) si sfidano per un posto nel Prvenstvo Banovine Hrvatske 1940-1941.
 Zagrebački podsavez:       
 Osiječki podsavez:         Građanski Požega
 Splitski podsavez:         Građanski Šibenik
 Sušački podsavez:           

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SEMIFINALI || style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.07.1940|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.07.1940

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.08.1940|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.08.1940

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SPAREGGIO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.08.1940|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.08.1940

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: Rijeka nogometa

  promosso nel Prvenstvo Banovine Hrvatske 1940-1941.Lo  viene incluso nel campionato croato come decimo membro con decisione della HNS il 20 agosto 1940.

Serbia
 Le vincitrici delle seguenti sottofederazioni si sfidano per due posti-promozione (uno certo + uno eventuale).
 Beogradski podsavez:       VSK Valjevo
 Subotički podsavez:        
 Novosadski podsavez:       Železničar Inđija
 Banjalučki podsavez:       
 Sarajevski podsavez:        
 Skopski podsavez:          
 Niški podsavez:            
 Kragujevački podsavez:     Jedinstvo Čačak
 Petrovgradski podsavez:    
 Cetinjski podsavez:        
 La vincitrice () viene promossa in Srpska liga 1940-41, la finalista sconfitta () va allo spareggio con la 9ª della Srpska liga 1939-40 ().

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| PRIMO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.06.1940|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.06.1940

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SECONDO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.06.1940|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.06.1940

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SEMIFINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.07.1940|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.07.1940

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.07.1940|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.08.1940

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SPAREGGIO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.08.1940|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.08.1940

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: rsssf.com

Note

Voci correlate 
 Državno prvenstvo
 Državno prvenstvo 1939-1940
 Kupovi Kraljevine Jugoslavije

Collegamenti esterni 
 Campionato nazionale 1939-1940 su exyufudbal
 Prima classe 1939-1940 su exyufudbal
 Campionati 1929-1944 su fsgzrenjanin
 Campionati 1931-1940 su claudionicoletti
 Vremeplov 2: Ligaška takmičenja do 1941. godine su sportsport.ba
 

Calcio nel 1939
Calcio nel 1940
Campionato jugoslavo di calcio